Боянич:

 Боянич, Дариян (род. 1994) — шведский футболист.
 Боянич, Драгомир (1933—1993) — югославский сербский актёр театра, кино и телевидения.
 Боянич, Инес (род. 1975) — югославская актриса.